Tagliaferro steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Piero a Sieve, Provinz Florenz, Italien
 Magda Tagliaferro (1893–1986), franko-brasilianische Pianistin
 Marta Tagliaferro (* 1989), italienische Radsportlerin

Siehe auch:
 Taliaferro